Инъе́кция ( «вбрасывание») может означать:

 Инъекция — введение лекарств посредством шприца.
 Инъекция — разновидность функции в математике.
 Инъекция — процесс проникновения магматического материала в различные породы.
  в экономике
 Инъекция в информационной безопасности — вид хакерской атаки.

См. также 
 Инжектор — устройство для инъекций